Potęgowo ist der Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Potęgowo (Linia) (Potengowo, Gemeinde Linde, Kreis Neustadt/Westpreußen)
 Potęgowo (Powiat Słupski) (Pottangow, Kreis Stolp/Pommern)